Jméno a příjmení Vojtěch Sedláček má více nositelů:

 Vojtěch Sedláček (1892–1973) – český malíř
 Vojtěch Sedláček (podnikatel) (* 1947) – český podnikatel a signatář Charty 77
 Vojtěch Sedláček (pedagog) – vysokoškolský pedagog, práce z kriminologie, sociální ochrany a penologie
 Vojtěch Sedláček (lední hokejista) (* 1992) – český lední hokejista

Podobné jméno 
 Josef Vojtěch Sedláček (1785–1836) – český kněz a učitel